Chief Executive steht für:
 Chief Executive of Hong Kong, Regierungschef von Hongkong
 Chief Executive of Northern Ireland, Regierungschef von Nordirland (von Januar bis Mai 1974)

Siehe auch:
 Chief Executive Officer